Кандис Патриша Бъргън () e американска актриса.

Биография 
Родена е на 9 май 1946 г. в Бевърли Хилс, Калифорния. Тя е носител на пет награди Еми и на две награди Златен глобус за ролята си в комедийния сериал „Мърфи Браун“. Известна е още с участието се в телевизионната поредица на ABC „Адвокатите от Бостън“. От 2000 г. Бъргън е женена за нюйоркския магнат на недвижими имоти Маршал Роуз.

Филмография 
 „Адвокатите от Бостън“ - 2005 - 2008 г.
 „Сексът и градът (филм)“ - 2008 г.
 „Закон и ред“ (1 епизод) - 2004 г.
 „Сексът и градът“ (3 епизода) - 2002 и 2004 г.
 „Сладък дом Алабама“ - 2002 г.
 „Мърфи Браун“ - 1988 - 1998 г.
 „Зайнфелд“ (1 епизод) - 1992 г.
 „Ганди“ - 1982 г.

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актриси
Театрални актьори и актриси
Американски радиоактриси
Носители на Златен глобус
Носители на награда Еми
Родени в Бевърли Хилс